La línea 64 fue una línea de transporte urbano de Montevideo, creada para una línea servida por trolebuses y luego retomada con autobuses.

Desde sus inicios esta línea fue servida por la empresa municipal de Montevideo AMDET y luego de su disolución fue continuada por la cooperativa COOPTROL hasta su culminación. Esta línea unía Ciudadela con Malvin. El servicio se inauguró el 15 de mayo de 1955 y el 25 de octubre de 1975 la línea fue cedida a COOPTROL. Hasta el año 1992 fue ofrecida por esta última y con la disolución de los trolebuses en Montevideo, el servicio de la línea 64 es ofrecido por autobuses, pasando a manos de la compañía CUTCSA.

Recorrido original

Hacia Malvín 
 Ciudadela
 Mercedes
 Eduardo Acevedo
 Dante
 Avenida Italia
 Avenida Peñon (Enrique Legrand)
 Missouri
 Orinoco
 Malvín

Hacia Ciudadela 
 Malvin
 Orinoco
 Mississipi
 Avenida Peñon (Enrique Legrand)
 Avenida Italia
 Morales
 Avenida 8 de Octubre
 Colonia
 Ciudadela

Referencias 

Diario La Mañana (prensa escrita) - 16 de mayo de 1955

Líneas de AMDET
Líneas de trolebuses de Montevideo